Emil Boc a dirigé deux gouvernements roumains. Voir : 
 Gouvernement Boc I, du  au  ;
 Gouvernement Boc II, du  au .

Homonymie de gouvernement